Meek peut faire référence à :

Patronyme
  (1871-1943), naturaliste britannique, qui a donné son nom à deux espèces d'oiseaux :
 le Lori de Meek,
 la Micropsitte de Meek ;
 Chantal Meek (née en 1978), kayakiste australienne ;
 Colette Meek (née en 1986), volleyeuse canadienne ;
 Donald Meek (1878-1946), acteur britannique ;
 Erik Meek (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 Evan Meek (né en 1983), joueur de base-ball américain ;
 Fielding Bradford Meek (1817–1876), géologue et paléontologue américain ;
 James Meeks (né en 1956), pasteur et homme politique américain ;
 James Meek (né en 1962), écrivain britannique ;
 Jeffrey Meek (né en 1959), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Joe Meek (1929-1967), auteur-compositeur et producteur britannique ;
 Kendrick Meek (né en 1966), homme politique américain ;
 Seth Eugene Meek (1859-1914), ichtyologiste américain ;
 Stephen Meek (1807-1889), trappeur et un guide américain.

Pseudonyme
 Meek Mill (né en 1987), de son vrai nom Robert Rihmeek Williams, rappeur américain.

Homonymie de patronyme